Валь-де-Гальинера (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 53,60 км². Население — 662 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Portal Interactivo de Vall de Gallinera 
 
 
 

Муниципалитеты Аликанте